Pojęcia:
 Barren – bezleśny, jałowy obszar
Gminy w USA:
 Barren (ang. Barren Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Barren (ang. Barren Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Barren (ang. Barren Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barren (ang. Barren County) – w stanie Kentucky

Wyspy:
 Barren (ang. Barren Island) – wyspa indyjska w archipelagu Andamany
 Cape Barren Island – wyspa u wybrzeża Tasmanii
 Barren Island (Tasmania)
 Barren Island (Nova Szkocja) – wyspa u wybrzeży Kanady
 Barren Island (Ontario) – wyspa u wybrzeży Kanady
 Barren Island (Falklandy) – wyspa wchodząca w skład Falklandów
 Wyspy Barren (Alaska)
 Barren Island (Maryland)
 Barren Island (Palmyra)
 Barren Island (Waszyngton)